A magyar férfi vízilabdakupa 1979-es kiírását a Bp. Honvéd nyerte. A kupát 1979. szeptember 2. és november 25. bonyolították le.

Selejtezők

A csoport

B csoport

C csoport

D csoport

Nyolcaddöntők
1978. november 4.–15.

Negyeddöntők

Elődöntők

A 3. helyért

Döntő

A Bp. Honvéd játékosai: Hajmási Péter, Székely Zoltán, Vindisch Kálmán, Heltai György, Gerendás György, Varga József, Kiss Csaba, Magyari Ferenc, Vindisch Ferenc, Kádas Géza, Barna Attila, Edző: Bolvári Antal

Források
 

Magyar férfi vízilabdakupa
vizilabda